Plusieurs souverains se sont appelés Hermann II :
 Hermann II de Bade est margrave de Bade de 1112 à 1130
 Hermann II de Brandebourg est margrave de Brandebourg
 Hermann II de Souabe

Hermann 02